Eric Newman (snookerzysta)
 Eric Newman (filmowiec)